Никола́й Петро́вич Ма́рков (1834, Курская губерния — , Чернигов) — православный протоиерей, ректор Черниговской духовной семинарии, духовный писатель и проповедник.

Окончил Курскую духовную семинарию. С 1857 по 1861 год (курс XX) учился в Киевской духовной академии, окончил академию как старший кандидат. Был преподавателем Воронежской духовной семинарии. Был ректором Черниговской духовной семинарии. Его «Обзор философских учений» служит в духовных семинариях как учебное руководство. Кроме того, Марков напечатал: «Педагог древнего классического мира, философ Сократ», «Педагог нового христианского мира, славянин Амос Коменский» и другие.

Сочинения 
 Проявление внутренней жизни земли на ее поверхности. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, von A. von Humboldt, vierter Band. Stuttgart und Tübingen, 1858 : [Рец.]. - Б.м., [1858]. - 49 с. ;
 Значение Сократа как философа-педагога. III, Дух сократова метода / [Н. Марков]. - [Санкт-Петербург, 1871]. - 79-150 с. ;
 Обзор философских учений / Сост. преп. Воронеж. духов. семинарии свящ. Н. Марков. - Москва : тип. М.Н. Лаврова и К°, 1880. - VIII, 288, VI с.;
 Обзор философских учений / Сост. преп. Воронеж. духов. семинарии свящ. Н. Марков. - 2-е изд. - Москва : тип. М.Н. Лаврова и К°, 1881. - VI, 228 с.;
 Слово на священное венчание их императорских величеств, сказанное в Черниговском кафедральном соборе ректором семинарии, протоиереем Николаем Марковым 16 мая 1883 г. - Чернигов : Губернская тип., 1883. - 9 с.;
 О священном венчании и помазании царей на царство: речь, сказанная на акте в Черниговской духовной семинарии ректором семинарии, протоиереем Н. Марковым, 17 мая 1883 г. - Чернигов : Губернская тип., 1883. - 12 с.; 
 Слово в день памяти св. Кирилла и Мефодия, просветителей славянских : Говорено в церкви Черниг. д. семин. 11 мая Р. С. прот. Н. Марковым. - Чернигов : Губ. тип., 1884. - (2), 11 с.;
 Педагог древнего классического мира - философ Сократ / Соч. Прот. Н. Маркова. - Чернигов : Губ. тип., 1884. - (1), VI, 119 с.;
 О бессмертии и о будущем воскресении : Слово в день св. князя Михаила Черниг. и боярина его Феодора говор.... ректором Черниг. д. семинарии, прот. Н. Марковым. - Чернигов : Губ. тип., 1884. - [2], 13 с 
 Слово в день рождения благочестивейшего государя императора Александра Александровича, самодержца всероссийского, 26 февраля / [Прот. Н. Марков]. - Чернигов : Губ. тип., 1885. - [2], 7 с
 Слово в день архангела Михаила и прочих бесплотных сил : Говоренное ректором Черниг. д. семинарии, прот. Н. Марковым. - Чернигов : тип. Губ. правл., 1885. - 8 с 
 Педагог нового христианского мира славянин Амос Коменский / [Соч.] Прот. Н. Маркова, ректора Черниг. дух. семинарии. - Чернигов : тип. Губ. правл., 1885. - [2], 100, III с. ; 
 Кончина и погребение высокопреосвященнейшего Серафима, архиепископа Воронежского и Задонского; Слова и речи. - Воронеж : тип. В.И. Исаева, 1886. - 86 с.
 Слово в великий пяток : О христианской любви к ближним : Произнесено в Семинарской церкви ректором Семинарии, прот. Н. Марковым. - Чернигов : тип. Губ. правл., 1886. - 8 с 
 Слово в день Спаса Нерукотворенного Образа, 16 августа, о различных образах Богооткровения человеку, говоренное протоиереем Н. Марковым. - Чернигов : Тип. Губернского Правления, 1886. - 7 с.;
 Михаил Никифорович Катков : Дух, направление и значение его деятельности : (Очерк) : Произнес. в общ. собр. воспитанников Черниг. духов. семинарии ректором семинарии прот. Н. Марковым. - Чернигов : тип. Губ. правл., 1887. - (2), 16 с.;
 В чем состоит высшая любовь к отечеству (высший патриотизм): поучение в день памяти мученической кончины благовернаго князя Михаила и боярина его Феодора, черниговских чудотворцев, говоренное в семинарской церкви, 20 сентября 1888 года / ректором семинарии, протоиереем Н. Марковым. - Чернигов : Тип. Губернского правления, 1888. - 9 с.;
 Слово в неделю Православия, произнесенное протоиереем Николаем Марковым. - Чернигов, 1888 (Тип. Губернскаго Правления). - 7 с.;
 Современное размышление, внушаемое православному христианину древнецерковным "торжеством православия" / [Соч.] Лектора Черниг. духов. семинарии, прот. Н. Маркова. - Чернигов : лит. Губ. правл., 1892. - [2], 26 с

Ссылки 
 
 «Церковные Ведомости» (1895, № 45).
 Протоиерей Николай Петрович Марков † 15 октября 1895 г. : Некролог. - Чернигов : тип. Губ. правл., 1895. - 12 с.
 Выпускники Киевской духовной академии
 Мащенко, Станислав Трифонович (1938-). Николай Марков - философ и педагог / Станислав Мащенко. - Чернигов : Северянская мысль, 2009. - 131 с.; 20 см.; ISBN 966-7905-77-2
Духовные писатели
Выпускники Курской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Протоиереи по алфавиту‏
Протоиереи Русской православной церкви